Убра — село (аул) в Лакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет «Кумухский»».

Географическое положение 
Село расположено в 1,5 км к северо-западу от районного центра — села Кумух.

Население

Достопримечательности 
Мечеть — предположительно построена в 1303 году.

Известные уроженцы 
 Муслимова, Миясат Шейховна (род. в 1960) — дагестанский российский публицист, поэт, переводчик и литературный критик.

Примечания 

Населённые пункты Лакского района